Hopewell é o nome dado a diversas localidades dos Estados Unidos:

Hopewell (Alabama)
Hopewell (Illinois)
Hopewell (Nova Jérsei)
Hopewell (Pensilvânia)
Hopewell (Tennessee)
Hopewell (Virgínia)

Ou ainda:
Projeto Hopewell - projeto que visa a produção caseira de hidrogênio a partir da energia solar.

Desambiguações de topônimos